Сергей Валерианович Диев (; ) — советский, украинский футболист; украинский и российский футбольный тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник полтавского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за местную команду «Колос», в составе которой провёл 57 игр и забил 2 гола. В 1978 году стал игроком СКА (Киев), сыграл за клуб 7 матчей. Помимо киевских армейцев, в том сезоне девять раз выходил на поле в футболке «Днепра» Черкассы, после чего вернулся в «Колос». В 1980 году принял приглашение от днепропетровского «Днепра», с которым вышел в Высшую лигу. Летом 1981 года защищал цвета «Кривбасса» Кривой Рог, проведя за клуб 123 встречи и забив 18 мячей. В 1984 году выступал за любительскую команду «Ворскла», после чего перешёл в севастопольскую «Чайку», в составе которой сыграл 230 матчей и 24 раза поразил ворота соперника. Сезон 1992 году играл за феодосийское «Море», игравшее в переходной лиге. С 1993 по 1995 года выступал в составе «Явор» Краснополье. Новым клубом игрока в 1996 году стал севастопольский «Черноморец», который пригласил футболиста выступать в качестве играющего тренера. За три сезона в составе команды провёл 29 матчей. В 2000 году завершил карьеру игрока.

Карьера тренера 
После завершения игровой карьеры стал временно исполняющим обязанности главного тренера команды. В период с 2001 по 2005 год работал делегатом ФФУ на матчах профессиональных футбольных соревнований, после чего на протяжении трёх лет возглавлял молодёжную команду «Ворсклы». С 2008 года работал на различных должностях в клубе «Севастополь»: сначала был помощником Олег Лещинского, потом и. о. главного тренера. После того, как клуб определился с должностью руководителя команды, возглавил дубль «Севастополя». В 2014 году стал первым в истории тренером нового «Севастополя», выступающего в Премьер—лиге КФС.

Личная жизнь 
В сентябре 2014 года перенёс инсульт, после чего проходил процесс восстановления и реабилитации, на период которого приостановил тренерскую деятельность. Умер в августе 2022 года, похоронен в Севастополе.

Достижения 
 «Днепр» Днепропетровск
 Серебряный призёр Первой лиги СССР: 1980

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Украинский футбол (история и статистика)»
 Профиль тренера на сайте «Украинский футбол (история и статистика)»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Игроки ФК «Кафа»
Игроки ФК «Явор» Краснополье
Игроки ФК «Черноморец» Севастополь
Футбольные тренеры Украины
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Черноморец» Севастополь
Тренеры ФК «Севастополь»
Тренеры ФК «Севастополь-2»
Похороненные в Севастополе